Osenovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Осеново) :
Osenovo, village bulgare de l'obchtina de Bansko, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Osenovo, village bulgare de l'obchtina de Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna ;
comme portion d'un nom de localité plus complet :
Dolno Osenovo (en bulgare : Долно Осеново), village bulgare de l'obchtina de Simitli, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Gorno Osenovo (en bulgare : Горно Осеново), village bulgare de l'obchtina de Simitli, situé dans l'oblast de Blagoevgrad.